Tschudow () ist der Familienname von

 Maxim Alexandrowitsch Tschudow (* 1982), ehemaliger russischer Biathlet
 Michail Semjonowitsch Tschudow (1893–1937), sowjetischer Staatsmann und Funktionär der KPdSU

Tschudow bezeichnet
 Tschudow-Kloster, ehemaliges Kloster im Moskauer Kreml